La World Mixed Martial Arts Federation (WMMAF) sportiva internazionale propone di governare lo sport MMA.

Storia 
Inizia la sua attività nel 2003 con il nome di World Kick-Jitsu Federation e solo recentemente cambia denominazione in World Mixed Martial Arts Federation.

Stili di combattimento della MMA 
 MMA Full (Shoot Boxe)
 MMA Light (Kick jitsu)
 MMA Elite

Voci correlate 
 Arti marziali miste (MMA)

Collegamenti esterni 
 

Federazioni sportive internazionali
Organizzazioni di arti marziali miste